Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1994/95 (Frauen) enthält alle Spielerinnen, die für die Schachbundesliga der Frauen 1994/95 gemeldet wurden und deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 14 Ersatzspielerinnen melden, allerdings schöpften nur der Dresdner SC und der Krefelder SK Turm das Meldekontingent komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Der SC Leipzig-Gohlis setzte in allen Runden die gleichen 6 Spielerinnen ein, während beim Dresdner SC, den Rodewischer Schachmiezen, der Elberfelder SG, dem Krefelder SK Turm, dem Hamburger SK und dem RVA Stade die meisten Spielerinnen mindestens einen Wettkampf bestritten, nämlich jeweils 9. Insgesamt kamen 95 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 38 alle Wettkämpfe mitspielten. Hannelore Kube (SC Weimar), Katrin Dämering (Spielvereinigung Leipzig) und Brigitte Burchardt (Rotation Berlin) hatten nicht nur in der Saison 1994/95, sondern auch in den drei vorherigen Spielzeiten alle Wettkämpfe mitgespielt und damit noch keine Partie in der Frauenbundesliga verpasst. 

Erfolgreichste Spielerin der Saison war Monika Bobrowska (Rodewischer Schachmiezen) mit 9,5 Punkten aus 11 Partien. Einen Punkt erreichten Jana Ramseier (Dresdner SC), Ekaterina Borulya (Krefelder SK Turm), Rasa Bandziene (SC Weimar) und Birgit Schuster (SC Leipzig-Gohlis), wobei Ramseier 9 Partien spielte, Borulya, Bandziene und Schuster je 11. Mit Krystyna Dąbrowska (Rodewischer Schachmiezen) und Christine Ziska (Dresdner SC) erreichten zwei Spielerinnen 100 %, allerdings spielte beide nur eine Partie.

Älteste Spielerin der Saison war die bei der Elberfelder SG spielende Helga Luft (* 1934), jüngste Spielerin die beim RVA Stade spielende Elisabeth Pähtz (* 1985).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1994); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1994); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1994; BIH = Bosnien-Herzegowina, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, EST = Estland, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, LAT = Lettland, LTU = Litauen, POL = Polen, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Krefelder Schachklub Turm 1851

Hamburger SK

Dresdner SC

Rodewischer Schachmiezen

SC 1903 Weimar

Elberfelder Schachgesellschaft 1851

SG Bochum 31

SC Leipzig-Gohlis

Spielvereinigung Leipzig 1899

USV Halle

RVA Stade

SSV Rotation Berlin

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Vera Jürgens hieß bis zur Saison 1993/94 Vera Pejtschewa-Jürgens.
 Jana Ramseier hieß bis zur Saison 1993/94 Jana Spielmann.
 Eliska Richtrova hieß bis zur Saison 1993/94 Eliska Klimova-Richtrova.
 Sylke Meyer heißt seit der Saison 1995/96 Sylke Spangenberg.
 Antje Riedel heißt seit der Saison 1995/96 Antje Göhler.
 Colette Adler hieß ab der Saison 1995/96 Colette Schneider.
 Sabine Gorzel heißt seit der Saison 1995/96 Sabine Schiffer.
 Cora Franke hieß ab der Saison 1995/96 Cora El Massoudi.

Weblinks 

 
 DWZ-Auswertung beim Deutschen Schachbund

Quellen 
 Schachkalender 1995 – Edition Marco Berlin 1994 – ISBN 3-924833-28-1.

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 1994
Schach 1995